Аврам Минов Чальовски, наричан от съвременниците си Българския Хенри Форд, е сред най-значимите български индустриалци и виден дарител, родом от Македония.

Биография 

Чальовски е роден през 1854 година в западномакедонското село Галичник, тогава в Османската империя. Като малък е пастир в родното си село. След създаването на Княжество България, емигрира в София. Там продава боза по улиците, а когато събира достатъчно пари, купува работилница за боза и локум. В 1898 година купува кон и малка мелница и заедно с друг работник започва да произвежда тахан халва в работилницата. Тя прераства във фабрика, първата фабрика за тахан халва в България, започва да произвежда и сусамено масло. В 1921 година отваря втората си фабрика в Бургас, след като купува 2 работилници. Предприятията в София и Бургас са под името „Индустриална къща за производство на захарни изделия, растителни масла, тахан, какао, шоколад, бисквити, карамел и пр.“, основана в 1898 година от Чальовски.

В 1936 година открива трети клон на фирмата на гара Искър. В него произвежда растителни масла, глюкоза и нишесте. Чальовски построява и бъчварски цех за амбалаж. Фабриката в София разполага със собствена печатница за етикети и рекламни бланки. Сградата на централата на фабриката е обявена за паметник на културата.

Производството на индустриалната къща получава множество отличия от международни панаири и изложби. В 1906 година получава сребърен медал в Милано, в същата година получава златен медал в Лондон, награди в Атина, Солун и Пловдив. Фирмата получава прескрипт в 1938 година, който гласи „Придворен доставчик на захарни изделия и растителни масла“, което представлява най-високото признание за дейността на Чальовски.

През 1928 година влиза в управителния съвет на Македонската народна банка. Бургаската компания „Победа АД“ стартира през 1929 година като частно предприятие, след като Аврам Чальовски основава своята „Индустриална къща за производство на захарни изделия...“ в Бургас.

Освен с предпремачество, Аврам Чальовски е известен с широката си дарителска дейност. Той прави голямо дарение на Зографския манастир, който от своя страна му подарява икона на Спиридон Чудотворец, който е патронът на фирмата. Също така подарява параклис на църквата „Успение на Свети Иван Рилски“ в Рилския манастир. При Чальовски живее и работи известният тревненски дърворезбар Генчо Марангозов в продължение на 17 години, който създава множество шедьоври. Освен това Чальовски дарява чрез завещанието си помощи на стойност 550 000 лева на Бигорския манастир, църквите „Света Петка“ в родното му село, „Свети Димитър“ в Бургас и „Свети Никола Софийски“ в София.

Аврам Чальовски умира на 3 ноември 1943 година в София. Погребан е редом с първия работник, с когото стартира предприятието си. Двамата почиват в Софийските гробища, където Чальовски има закупена още в 1912 година самостоятелна гробница с 12 клетки.

Негови синове са българският революционер, деец на ВМОРО, Евстатий Чальовски и общественикът Манол Чальовски.

Родословие

Външни препратки 
 Малкото овчарче, което стана цар с труда си

Бележки 

Родени в Галичник
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Починали в София
Български благодетели
Носители на орден „За гражданска заслуга“
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Аврам
Погребани в Централните софийски гробища